25-я Краснознамённая дивизия подводных лодок (сокращённо: 25-я дПЛ) — соединение подводных сил Тихоокеанского флота. Сформирована 20 октября 1973 года. Первая в истории ВМФ СССР дивизия атомных подводных ракетоносцев на Тихоокеанском флоте.

История соединения

До 1991 
История соединения атомных подводных лодок стратегического назначения берёт своё начало в далёком 1973 году, когда в соответствии с директивой ГК ВМФ № 130/1/00157 от 06.02.1973, ГШ ВМФ № 730/1/00152 от 05.02.1973 началось формирование дивизии.

01.10.1973 началось, а 20 октября было завершено формирование управления дивизии подводных лодок в бухте Крашенинникова. Изначально в состав дивизии вошли крейсерские подводные лодки К-252, К-258, К-446, К-430, К-436, К-451 и четыре плавучие казармы ПКЗ-182, ПКЗ-2, ПКЗ-94, ПКЗ-155 для личного состава. Ракетные подводные лодки стратегического назначения К-252, К-258 и К-446 вошли в состав из 8-й дивизии подводных лодок. ПЛ К-446 находилась в аварийном ремонте в заводе «Восток». ПЛ К-430, К-436, К-451 находились в расчётной стадии строительства и государственных испытаний. Вторые экипажи этих кораблей проходили обучение в 93-м Учебном центре ВМФ (г. Палдиски, Эстонская ССР). Командиром дивизии был назначен капитан 1 ранга Г. Ф. Авдохин, начальником политического отдела капитан 1 ранга Б. В. Михайленко, начальником штаба капитан 1 ранга В. В. Привалов, заместителем командира дивизии капитан 1 ранга Н. Т. Иванов, заместителем командира по ЭМЧ капитан 2 ранга-инженер Ф. А. Клещев.

Управление дивизии размещалось на ПКЗ-182, экипажи подводных лодок на ПКЗ-2, ПКЗ-94, ПКЗ-155.

Первая боевая служба ракетного подводного крейсера К-З66 на ТОФ (так стали называть подводные лодки дивизии по новой классификации) состоялась в январе 1976 года. Особую важность события подчёркивало то, что на борту К-366 в боевое патрулирование отправился командующий Тихоокеанским флотом адмирал Маслов В. П. и командующий 2-й флотилией ПЛ вице-адмирал Громов Б. И.

В апреле 1975 года по плану учения «Океан-75» экипаж ПЛ К-252 под командованием капитана 2 ранга Р. Ходырева, выполнил ракетную стрельбу из удалённого района Тихого океана по морскому боевому полю с оценкой «отлично».

В октябре 1975 года второй экипаж ПЛ К-258 под командованием капитана 1 ранга Г. Марчука, (заместитель командира по политической части капитан 2 ранга Б. Русаков), совмещая государственные испытания с контрольно-серийными испытаниями ракетного оружия, выполнил ракетную стрельбу с фактическим пуском шести ракет, за которую была поставлена отличная оценка. Подобные ракетные стрельбы на флоте проводились впервые и получили высокую оценку государственной комиссии.

В июне 1975 года на учениях «Амур-75» экипаж ПЛ К-430 под командованием капитана 2 ранга В. Бондарева (командир БЧ-2 капитан-лейтенант В. Зимш, командир БЧ-1 капитан-лейтенант Е. Кузьмин), повторил результат своих предшественников с той лишь разницей, что на этот раз было выпущено 8 ракет. К экспериментальной стрельбе готовились долго, так как попытка на Северном флоте окончилась неудачей Экипаж под командованием капитана 2 ранга В. Бондарева в 1975 году занял перво место в ВМФ СССР по ракетной подготовке. По итогам боевой и политической подготовки за 1975 год дивизия заняла перво место во флотилии.

В 1976 году дивизия заняла лидирующее положение на флотилии, а экипаж капитана 1 ранга А. Семёнова (заместитель командира по политической части капитан 3 ранга Н. Мосолов), стал лучшим по ракетной подготовке на Тихоокеанском флоте.

С 1979 года в дивизию начали поступать новые ПЛ проекта 667БДР. Первыми в феврале-марте 1979 г. совершили групповой переход на ТОФ по южному маршруту, через пролив Дрейка две ПЛ, К-455 (командир капитан 1 ранга И. Толстолыткин) и К-490 (командир капитан 1 ранга В. Кузнецов). В процессе перехода, в частности, была проверена эффективность работы космической навигационной системы «Шлюз».

С 1980 года началось пополнение дивизии новыми ПЛ проекта 667 БДР, прибывавшими с Северного флота. Построенные в середине 1970-х — начале 1980-х годов РПКСН проекта 667БДР, были новыми отечественными ракетоносцами, вооружёнными комплексом Д-9Р с БР Р-29Р межконтинентальной дальности с разделяющейся головной частью. Дальность полёта БР достигала 9000 километров. Корабли этого проекта отличались не только ракетным комплексом, но и более совершенной системой управления ракетной стрельбой, улучшенной акустической защитой, новым навигационным и гидроакустическим комплексами, средствами связи.

С 1980 года было выполнено семь одиночных переходов РПКСН проекта 667БДР под арктическими льдами (первый переход совершила ПЛ К-223 под командованием капитана 1 ранга Д. Н. Новикова).

За мужество и героизм, проявленный при переходе подо льдами Арктики, командиру ПЛ К-223, первой прошедшей этим маршрутом, капитану 1-го ранга Д. Новикову было присвоено звание Героя Советского Союза.

По итогам 1980 года дивизия объявлена лучшей в Военно-Морском Флоте и награждена переходящим Красным Знаменем Военного Совета Военно-Морского Флота.

По итогам 1981 года дивизия объявлена передовым соединением на Тихоокеанском флоте и награждена переходящим Красным Знаменем Военного Совета Тихоокеанского флота.

В 80-е годы, в условиях осложнения международного положения, перед дивизией были поставлены задачи по подготовке к учению «Патрулирование подо льдами и выполнение практических стрельб», которое успешно выполнил экипаж капитана 2 ранга Г. Пухова в 1984 году.

К 1988 году дивизия стала главной ударной силой Тихоокеанского флота: группировка ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) проекта 667БДР уже составила восемь единиц (девятая ПЛ К-449 прибыла в 1990 году), при этом в составе дивизии ещё длительное время остаются РПКСН проекта 667Б. Дивизия по своему составу и возможностям стала одной из самых мощных, если не самой мощной в ВМФ СССР.

В 1982 году прибывший Северным морским путём РПКСН К-180 (командир капитан 1-го ранга Марчук Г. Г.), выполнил ракетную стрельбу с оценкой «отлично».

В 1983 году дивизия была объявлена лучшей по ракетной подготовке в Военно-Морском флоте.

В 1990 году РПКСН под командованием капитана 1-го ранга Максимова С. П. посетил Председатель Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцин.

После 1991 
В 1992—1993 годах ПЛ К-430 проекта 667АУ совершила несколько запусков по теме «Медуза»: в головной части запущенных ракет располагались биологические модули «Медуза», вырабатывающие интерфероны — ценное сырьё для производства лекарственных препаратов. 7 декабря 1992 года произошла неудачная попытка запуска, 9 декабря и в феврале 1993 года — успешные запуски.

В 2001 году первый экипаж ПЛ К-211 «Петропавловск-Камчатский» на ПЛ К-223 «Подольск» (командир капитан 1-го ранга Дмитриев В. А., ЗКВР капитан 2-го ранга Коломойцев С. А., КБЧ-2 капитан 3-го ранга Бадртдинов Р. Н.) выполнил ракетную стрельбу практической ракетой с оценкой «отлично» и завоевал приз ГК ВМФ.

В 2003 году, поддерживая традиции ратного мастерства, экипаж ПЛ К-223-1 «Подольск» на ПЛ К-506 «Зеленоград» (командир капитан 1-го ранга Хайдуков А. 0., ЗКВР капитан 2-го ранга Тарнавский 0. А., КБЧ-2 капитан 2-го ранга Березин А. Г.) выполнил ракетную стрельбу практической ракетой с оценкой «отлично» и также завоевал приз ГК ВМФ.

6 июня 2003 года боеготовность дивизии, способность выполнять задачи по прямому предназначению проверил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии А. Квашнин. В ходе проверки начальник Генерального штаба совершил выход наПЛ К-506 «Зеленоград» с экипажем К-223 «Подольск» (командир капитан 1-го ранга А. Хайдуков, заместитель командира по воспитательной работе капитан 2-го ранга О. Тарнавский).

За достигнутые успехи в боевой подготовке в 2006 году приказом Министра обороны РФ дивизия была вновь объявлена лучшей в Вооружённых Силах РФ.

В 2007 году с экипажем ПЛ К-433-1 (командир капитан 1-го ранга Кравченко В. И.) встречался Президент РФ Путин В. В., который в это время посещал базу подводных лодок в г. Вилючинске.

В сентябре 2008 года боевой состав дивизии пополнился ещё одним кораблём. Совершив трансарктический переход Северным морским путём в базу подводных лодок в бухте Крашенинникова прибыла ПЛ К-44 «Рязань» (командир капитан 1-го ранга Стеланенко И. А.). Старшим на переходе был командир 31-й дивизии ПЛ СФ капитан 1-го ранга Моисеев А. А.

25 сентября 2008 года с подводниками дивизии встречался Президент РФ Медведев Д. А. и Министр обороны Сердюков А. Э. Они посетили ПЛ К-433 «Святой Георгий Победоносец».

В октябре 2008 года корабли дивизии приняли участие в больших учениях ВМФ России «Стабильность-2008», и в год 35-летия дивизии, второй экипаж ПЛ К-433 на ПЛ К-506 «Зеленоград» (командир капитан 1-го ранга Бадртдинов Р. Н., ЗКВР капитан 2-го ранга Колесников А. В., КБЧ-2 капитан 3-го ранга Кочетков Р.) выполнил ракетную стрельбу практической ракетой.

В 2013 году в состав дивизии включена РПКСН К-550 «Александр Невский» проекта 955 «Борей». Всего к 2020 году дивизия планировала иметь в своём составе 4 ПЛ проекта 955 «Борей».

19 декабря 2014 года в состав дивизии включена РПКСН К-551 «Владимир Мономах» проекта 955 «Борей». В течение 2015 года подводные лодки К-551 «Владимир Мономах» и К-550 «Александр Невский» должны войти в состав сил постоянной готовности.

Состав 
В составе дивизии в разное время находились ПЛ проектов: 658, 667А «Навага», 667Б «Мурена», 667БДР «Кальмар» По состоянию на 2022 год дивизия вооружена ПЛ проектов 667БДР «Кальмар» и 955 «Борей».

Командиры 
 контр-адмирал Авдохин Геннадий Фёдорович (1973—1976)
 контр-адмирал Привалов Виталий Владимирович (1976—1979)
 контр-адмирал Смирнов Геннадий Михайлович (1979—1982)
 контр-адмирал Еременко Анатолий Павлович (1982—1985)
 контр-адмирал Рогунов Валерий Александрович (1985—1987)
 контр-адмирал Бедердинов, Владимир Арифуллович (1987—1990)
 вице-адмирал Ильин, Владислав Алексеевич (1990—1993)
 контр-адмирал Гольдибаев Владимир Викторович (1993—1997)
 контр-адмирал Симинкович Вячеслав Михайлович (1997—1999)
 контр-адмирал Толстых Александр Александрович (1999—2002)
 контр-адмирал Маклов Константин Геннадьевич (2002—2004)
 контр-адмирал Евменов, Николай Анатольевич (2004—2006)
 контр-адмирал Рекиш, Сергей Григорьевич (2006—2009)
 контр-адмирал Дмитриев Владимир Александрович (2009—2013)
 контр-адмирал Казаков Валерий Владимирович (2013—2018)
 контр-адмирал Сысуев Алексей Юрьевич (2018 — наст. время)

Примечания

Ссылки 
 25-я дивизия подводных лодок  sgan2009.ru

Соединения Тихоокеанского флота
Воинские формирования Восточного военного округа
Дивизии подводных лодок ВМФ СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1973 году